Bermi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bermi, Demak, by, Jawa Tengah, 
 Bermi, Pati, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar